Helmut Bulle ist der Name folgender Personen:

* Helmut Bulle (Politiker, I), deutscher Journalist und Politiker (LDP), MdV 
 Helmut Bulle (Politiker, 1925) (1925–1973), deutscher Politiker (CDU), MdL Saarland